Georg Treviranus (1788-1868)
 Gottfried Reinhold Treviranus (1776-1836), medico e naturalista tedesco
 Gottfried Treviranus (1891-1971), ministro tedesco
 Ludolph Christian Treviranus (1779-1864), botanico e naturalista tedesco
 Ludwig Georg Treviranus (1790-1869), meccanico e ingegnere tedesco